ХМЗ («Икс-Эм Три») может означать:

 XM3 (боевая машина) — экспериментальная боевая машина пехоты для вооружения бронекавалерийских (танковых) частей и подразделений Армии США, разрабатывавшаяся в конце 1960-х — первой половине 1970-х гг.
 XM3 (винтовка) — снайперская винтовка, изготавливающаяся компанией "Remington"
 XM-3 (военное оборудование) — разновидность электронно-химических приборов типа "people sniffer" (с англ. — «электронно-химическая ищейка» или «вынюхиватель людей»), использовавшегося вертолётной авиацией Армии США во время Вьетнамской войны во второй половине 1960-х гг. для обнаружения в густых зарослях вьетнамских партизан
 XM3 (локомотив) — южноафриканский паровозный локомотив изготавливавшийся в начале XX-го века машиностроительным предприятием "Vulcan Foundry" для трансваальских железных дорог
 XM3 (монитор) — компьютерный монитор производства компании "Xerox"
 XM3 (ракета) — индекс заказчика (Армии США) американской зенитной-управляемой ракеты "Hawk" на этапе войсковых испытаний

На кириллице 
Близкая по написанию к XM3, практически не различимая от неё в тексте аббревиатура ХМЗ («Ха-Эм-Зэ»).